Chepngeno ist der Familienname folgender Personen:
 Hellen Chepngeno (* 1967), auch Helen Chepngeno, kenianische Langstreckenläuferin
 Jackline Chepngeno, kenianische Langstreckenläuferin